Натуральне число 444
 444 рік до нашої ери
 444 рік нашої ери